«Toto XX» — це збірка каліфорнійського гурту «Toto», яка була видана у 1998 та присвятчена двадцятирічному ювілею колективу.

Треки які потрапили до цієї компіляції — це, здебільшого, невиданні пісні та бі-сайди з синглів.

Композиції 
 Goin' Home (David Paich, Joseph Williams, Jeff Porcaro) Recorded 1989
 Tale of a Man (David Paich) Recorded 1979
 Last Night (David Paich, Joseph Williams) Recorded 1987
 In a Word (Steve Lukather, Steve Porcaro, Mike Porcaro, Jeff Porcaro) Recorded 1986
 Modern Eyes (David Paich) Recorded 1986
 Right Part of Me (David Paich, Bobby Kimball) Recorded 1984
 Mrs. Johnson (David Paich, Steve Lukather) Recorded 1977
 Miss Sun (David Paich) Recorded 1977
 Love Is a Man's World (David Paich) Recorded 1977
 On the Run (live) (Steve Lukather, David Paich, Fee Waybill) *
 Dave's Gone Skiing (live) (Mike Porcaro, Simon Phillips, Steve Lukather) *
 Baba Mnumzane (live) (Trad. L. Mkhize, M. Namba) *
 Africa (live) (David Paich, Jeff Porcaro) *

 Track 10 recorded at the Montreux Jazz Festival in 1991
 Tracks 11, 12, and 13 recorded at the Standard Bank Arena, Johannesburg 1998

Музичні альбоми 1998
Альбоми Toto
Англомовні музичні альбоми